Анна Даллас Дадли (урождённая Энни Уиллис Даллас; 13 ноября 1876 — 13 сентября 1955) — видная активистка . После основания Нэшвилльской лиги за равное избирательное право Дадли продвигалась по карьерной лестнице, заняв сперва должность президента Ассоциации равных избирательных прав штата Теннесси, а затем — должность третьего вице-президента . Работая в Национальной ассоциации, она способствовала усилиям по ратификации Девятнадцатой поправки к Конституции США, предоставляющей женщинам право голоса по всей стране. Особенно известна её успешная работа по ратификации девятнадцатой поправки в своем родном штате Теннесси. Штат Теннесси являлся последним, чья поддержка была необходима для вступления поправки в силу.

Ранние годы и семья 
Энни Уиллис Даллас родилась в 1876 году в Нэшвилле, штат Теннесси, в выдающейся семье высшего социального класса. Её отец, Треванион Б. Даллас, переехал в Нэшвилл в 1869 году и стал видным предпринимателем в текстильной индустрии. Её дед, Александр Даллас, служил командором ВМС США, а его брат, Джордж Миффлин Даллас, был вице-президентом США при Джеймсе Полке.

Энни Даллас получила образование в Семинарии Уорда () и в Колледже Прайс для юных леди (), оба расположены в Нэшвилле. В 1902 году на скромной церемонии в  она вышла замуж за Гилфорда Дадли (1854—1945), банкира и страхового брокера. Вместе у них было трое детей: Ида Даллас Дадли (1903—1904), умершая в младенчестве, Тревания Даллас Дадли (1905—1924) и  (1907—2002). Гилфорд Дадли-младший стал известным дипломатом, был послом в Дании при администрации Никсона.

Движение за избирательное право женщин 

Через несколько лет после вступления в брак Анна Даллас Дадли присоединилась к  в качестве сторонницы запрета алкоголя. Благодаря своей работе в обществе трезвости и знакомству с такими членами общества, как Мария Дэвис и Ида Клайд Кларк, Дадли пришла к выводу, что улучшить положение женщин в обществе можно только путём предоставления женщинам права голоса. Однако в то время большинство мужчин и женщин выступали против участия женщин в политическом процессе.

В сентябре 1911 года Дадли, Дэвис, Кларк и несколько других женщин встретились в заднем зале отеля «Тулейн» и основали Нэшвилльскую лигу за равное избирательное право — организацию, призванную обеспечить поддержку женского избирательного права на местах, при этом «тихо и серьезно избегая воинственных методов». Дадли была избрана первым президентом организации. Во время её президентства Лига организовывала гигантские первомайские парады в поддержку избирательного права, обычно возглавляемые Дадли и её детьми. Дадли также содействовала проведению в Нэшвилле в 1914 году Национальной конференции по избирательному праву. В то время это была одна из крупнейших конференций, из когда-либо проводившихся в городе.

В 1915 году, после четырёх лет пребывания на посту президента местной лиги, Дадли была избрана главой Ассоциации равного избирательного права штата Теннесси. В это время она помогала вносить и лоббировать в Конституцию штата поправку, касающуюся избирательного права. Хотя эта поправка и была отклонена, позднее в 1919 году законодательное собрание штата приняло решение о предоставлении женщинам права голоса на президентских и муниципальных выборах.

В 1917 году Дадли стала третьим вице-президентом , где она внесла значительный вклад в совершенствование законодательства по вопросам избирательного права женщин. В 1920 году Дадли вместе с Кэтрин Тэлти Кенни и  возглавила кампанию по утверждению ратификации Девятнадцатой поправки к Конституции США в штате Теннесси. 18 августа Теннесси стал 36-м и решающим штатом, ратифицировавшим поправку, что дало женщинам право голоса на всей территории страны.

Поздняя жизнь 

После успеха движения за избирательное право Дадли стала первой женщиной-ассоциированной председательницей Демократического комитета штата Теннесси. В 1920 году она также была избрана первой женщиной-делегатом, которая должна была участвовать на . Участие Дадли в политике значительно снизилось в последующие годы, и в течение оставшейся жизни её усилия были сосредоточены на гражданских и благотворительных целях. Во время Второй мировой войны она была активной работницей Американского Красного Креста, а затем председателем правления Ассоциации по сохранению древностей штата Теннесси.

Дадли скоропостижно скончалась 13 сентября 1955 года от  в своем доме в , штат Теннесси. Ей было 78 лет. Она похоронена вместе со своей семьей на кладбище Mount Olivet Cemetery в Нэшвилле.

Память 
Память о Дадли сохраняется в различных произведениях искусства. Дадли представлена вместе с  из Ноксвилля и  из Мемфиса на  в Ноксвилле, штат Теннесси. Также Дадли изображена на групповом портрете «Гордость Теннесси» () вместе с десятью другими известными горожанами. Портрет посвящён двухсотлетию штата и вывешен в Капитолии штата Теннесси. Ей также посвящена исторический маркер в Нэшвилльском , на котором написано про её роль в ратификации Девятнадцатой поправки. В 1995 году Дадли была включена в Национальный зал славы женщин.

Многоквартирный дом, построенный в 2015 году на Эллистон Плейс в Нэшвилле, был назван «Даллас» () в её честь. 26 августа 2016 года в  в Нэшвилле в рамках  был открыт памятник работы Алана Леквайра, на котором изображены Дадли, Керри Чапмен Кэтт, ,  и . В 2017 году Капитолийский бульвар () в центре Нэшвилла был переименован в бульвар Анны Даллас Дадли ().

Примечания

Комментарии

Источники 

Суфражистки США
Деятели феминизма США
Национальный зал славы женщин
Похороненные в Теннесси